Ammermüller ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Ammermüller (1816–1903), württembergische Frauenrechtlerin
 Friedrich Ammermüller (1809–1898), württembergischer Mediziner, Lehrer, Unternehmer, Publizist und Politiker
 Hermann Ammermüller (1912–1974), deutscher Generalstabsarzt
 Martin Ammermüller (* 1943), deutscher Jurist
 Michael Ammermüller (* 1986), deutscher Automobilrennfahrer